La giungla d'asfalto (The Asphalt Jungle) – romanzo del 1949 di W. R. Burnett
 Giungla d'asfalto (The Asphalt Jungle) – film del 1950 di John Huston che ricevette 4 nomination al premio Oscar dal romanzo omonimo
 The Asphalt Jungle – serie TV del 1961 ispirata al film

Pagine correlate 
 Gli uomini della terra selvaggia (The Badlanders) – film western del 1958 di Delmer Daves con Alan Ladd dal romanzo di W. R. Burnett
 Rapina al Cairo (Cairo) – film del 1963 di Wolf Rilla con George Sanders dal romanzo di W. R. Burnett